Un mutant est un organisme ou une cellule présentant un caractère nouveau dû à une mutation génétique (voir par exemple mutant de drosophile). Le mot est aussi utilisé pour :

Bande dessinée 
 Un mutant est un homme supérieur doté de super-pouvoirs dans l'univers de Marvel Comics.

Cinéma et télévision 
 Mutant (Forbidden World) est un film américain réalisé par Allan Holzman en 1982.
 Mutant (Night Shadows) est un film américain réalisé par John 'Bud' Cardos en 1984.
 Mutant X est une série télévisée américano-canadienne, créée par Avi Arad, diffusée de 2001 à 2004.
 Mutants est un film d'horreur français de David Morley, sorti en 2009.

Jeux 
 Mutant Chronicles est un jeu de rôle dont l'univers a été décliné sous de nombreux supports.

Entreprises 
 Le Mutant est un hard-discounter.
 Mutant Enemy est une société de production audiovisuelle.